Thorsby bezeichnet folgende Orte:

 Thorsby (Alabama), Chilton County, Alabama, Vereinigte Staaten
 Thorsby (Alberta), Leduc County, Alberta, Kanada

Thorsby ist der Familienname folgender Personen:

 Morten Thorsby (* 1996), norwegischer Fußballspieler